Guy Parmelin (1959-), homme politique suisse
 Hélène Parmelin (1915-1998), journaliste, romancière et critique d'art française